Kanth (India), een plaats in India
De Duitse benaming van de stad Kąty Wrocławskie